Contla puede referirse a:

Personas
 Nacho Contla, actor mexicano.

Lugares

en México 
 Contla de Juan Cuamatzi, un municipio en el Estado de Tlaxcala.
 Contla, localidad y cabecera municipal del municipio anterior.
 San Marcos Contla, localidad del municipio de Papalotla de Xicohténcatl.